Mistrzostwa Azji w zapasach w 2016 roku rozegrano w hali Bangkok Youth Center w tajskiej stolicy Bangkoku, w dniach 17–21 lutego.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

Wyniki kobiety

styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2016 w zapasach
2016 w Tajlandii
Sport w Bangkoku
Zapasy w Tajlandii